Ру́бка — елемент архітектури судна, конструкція з поздовжніх та поперечних перегородок і перекриттів, розташована на верхній палубі чи палубі надбудови, поздовжні перегородки якої знаходяться від бортів далі ніж на 0,04 ширини судна, яка має двері, вікна чи отвори у зовнішніх перегородках.
 Ру́бка — спеціалізоване приміщення на судні, необхідне для його експлуатації і оснащене відповідним обладнанням.
 Бойова рубка — приміщення на військовому кораблі, де зосереджено управління кораблем і його зброєю.
 Ру́бка — дія за значенням «рубати» і «рубатися».
 Рубка лісу

Примітки 

Військово-морські сили
Деталі кораблів